Ricardo Rodríguez de la Vega — piloto mexicano de Fórmula 1 (1942-1962)
 Ricardo Rodríguez (lutador) — lutador de wrestling estadunidense (n. 1986)
 Ricardo Rodríguez (futebolista) — suíço-chileno (n. 1992)
 Ricardo Rodrigues (político) — português (n 1958)

Desambiguações de antropônimos